Колумбия делится на 32 департамента. Они в свою очередь подразделяются на муниципалитеты, некоторые из которых попадают под категорию района. Кроме того, существуют так называемые провинции, под этим словом объединяются такие схожие образования как провинции, районы, регионы и субрегионы. Чаще всего они находится под властью администраций департаментов и носят скорее исторический, нежели правовой статус. Большинство департаментов в Колумбии содержат в своём составе такие провинции, но есть на них и не подразделяющиеся: Амасонас, Араука, Какета, Касанаре, Чоко, Гуайния, Гуавьяре, Путумайо, Сан-Андрес-и-Провиденсия, Ваупес и Вичада.

Список провинций

См. также 
 Административное деление Колумбии

Примечания 

Административное деление Колумбии
Списки:Колумбия
Колумбия